Dino Crisis –  videogioco survival horror sviluppato e pubblicato da Capcom nel 1999
 Dino Crisis – colonna sonora dell'omonimo videogioco
 Dino Crisis – serie di videogiochi, creata dalla software house Capcom, del genere survival horror in terza persona